Николай (Орлов)

 Николай (Орлов, Никанор Викторович) (1874—1907) — архимандрит, богослов, ректор Пензенской духовной семинарии
 Николай (Орлов, Николай Никитич) (1859—1922) — епископ Нижне-Чирский, викарий Донской епархии.